

Musica
Old Friends – album di André Previn
Old Friends – album di Bob Brookmeyer
Old Friends – album di Guy Clark
Old Friends – singolo di Simon and Garfunkel
Old Friends – album box set di Simon & Garfunkel
Old Friends – album degli The Expos
Old Friends – album di Willie Nelson

Televisione

Old Friends – film per la televisione statunitense del 1984 diretto da Michael Lessac